

Nom propre
Le nom de Baily est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Bernard Baily (1916-1996,) auteur de comics américain.
 Eddie Baily (1926–2010), footballeur britannique.
 Edward Hodges Baily (1788-1867), sculpteur britannique.
 Francis Baily (1774-1844), astronome britannique.
  : Tom Corby (1966-) & Gavin Baily (1971-), artistes anglais.
  (1819-1888), paléontologue britannique.

Toponymie
Baily est un cratère lunaire.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais